Horst Friedrichs ist der Name folgender Personen:

* Horst Friedrichs (Autor) (* 1943), deutscher Autor und Übersetzer
 Horst A. Friedrichs (* 1966), deutscher Fotograf und Bildjournalist 

Siehe auch:
 Horst Friedrich